Це список вимерлих тварин, тварин, що знаходяться під загрозою зникнення і зникаючих тварин Литви. Поточний список (станом на 2003 рік) містить понад 800 видів: 23 ссавці, 80 птахів, 123 комах, 220 судинних рослин, 93 мохів, 185 грибів і лишайників.

Ссавці

0 (Ex) — Вимерлі види 
 Норка європейська — Mustela lutreola Linnaeus, 1761
 Ведмідь бурий — Ursus arctos Linnaeus, 1758
 Жолудниця європейська — Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)

1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 
 Тев'як — Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)
 Рись — Lynx lynx Linnaeus, 1758 :

2(V) — Уразливий вид 
 Вовчок сірий — Glis glis (Linnaeus, 1766)
 Нічниця ставкова — Myotis dasycneme (Boie, 1825)
 Широковух звичайний — Barbastella barbastella (Schreber, 1774)

3(R) — Рідкісні види 
 Вечірниця мала — Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
 Лилик двоколірний — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
 Нічниця Брандта — Myotis brandti Eversmann, 1845
 Нічниця війчаста — Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
 Соня лісова — Dryomys nitedula Pallas, 1778
 Заєць білий — Lepus timidus Linnaeus, 1758

4(I) — Проміжні види 
 Нетопир карлик — Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
 Вухань звичайний — Plecotus auritus L.
 Пергач північний — Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)
 Мишівка лісова — Sicista betulina Pallas, 1779
 Горностай — Mustela erminea Linnaeus, 1758

5(Rs) — Види, що відновлюються 
 Вечірниця дозірна — Nyctalus noctula Schreber, 1774
 Пергач пізній — Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
 Видра річкова — Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
 Зубр — Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

Птахи

0(Ex) Вимерлі види 
 Змієїд — (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
 Куріпка біла — Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
 Посмітюха — Galerida cristata (Linnaeus, 1758)

1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 
 Гагара чорношия — Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
 Пірникоза червоношия — Podiceps auritus L.
 Чернь білоока — Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
 Шуліка рудий — Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
 Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
 Підорлик великий — Aquila clanga Pallas, 1811
 Підсоколик малий — Falco columbarius Linnaeus, 1758
 Сапсан — Falco peregrinus Tunstall, 1771
 Шилохвіст — Anas acuta Linnaeus, 1758
 Побережник чорногрудий — Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
 Баранець великий — Gallinago media Latham, 1787
 Пугач звичайний — Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
 Сиворакша — Coracias garrulus Pallas, 1764

2(V) — Уразливі види 

 Лелека чорний — Ciconia nigra L.
 Галагаз звичайний — Tadorna tadorna L.
 Нерозень — Anas strepera Linnaeus, 1758
 Гага сибірська — Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
 Шуліка чорний — Milvus migrans (Boddaert, 1783)
 Лунь лучний — Circus pygargus L.
 Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
 Боривітер звичайний– Falco tinnunculus L.
 Глушець — Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
 Чоботар — Recurvirostra avosetta L.
 Сивка звичайна — Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
 Турухтан — Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
 Кульон великий — Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
 Грицик великий — Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Brisson,1760
 Коловодник звичайний — Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
 Коловодник болотяний — Tringa glareola Linnaeus, 1758
 Крячок малий — Sterna albifrons Pallas, 1764
 Сова болотяна — Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
 Дятел трипалий — Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
 Очеретянка прудка — Acrocephalus paludicola Vieill.

3(R) Рідкісні види 

 Пірникоза чорношия — Podiceps nigricollis Brehm, 1831
 Пірникоза сірощока — Podiceps grisegena Bodd
 Бугай — Botaurus stellaris L.
 Лебідь-кликун — Cygnus cygnus L.
 Широконіска — Anas clypeata L.
 Осоїд — Pernis apivorus L.
 Орлан-білохвіст — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
 Яструб великий — Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
 Підорлик малий — Aquila pomarina C. L. Brehm
 Підсоколик великий — Falco subbuteo L.
 Тетерук — Tetrao tetrix L.
 Перепілка звичайна — Coturnix coturnix L.
 Погонич звичайний — Porzana porzana L.
 Погонич малий — Porzana parva Scop.
 Кулик-сорока — Haematopus ostralegus L.
 Пісочник великий — Charadrius hiaticula L.
 Мартин малий — Larus minutus Pall.
 Крячок білощокий — Chlidonias hybridus Pallas
 Крячок чорний — Chlidonias niger L.
 Голуб-синяк — Columba oenas Pallas, 1764
 Сичик-горобець — Glaucidium paserinum (Linnaeus, 1758)
 Сова довгохвоста — Srix uralensis Pallas, 1771
 Сич волохатий — Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
 Рибалочка — Alcedo atthis L.
 Одуд — Upupa epops Pallas, 1764
 Дятел сивий — Picus canus Gmelin, 1788
 Дятел зелений — Picus viridis L.
 Дятел білоспинний — Dendrocopos leucotos Bechst.
 Щеврик польовий — Anthus campestris L.
 Плиска жовтоголова — Motacilla citreola Pall.
 Синиця вусата — Panurus biarmicus L.

4(I) — Проміжні види 

 Бугайчик — Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
 Чапля біла велика — Egretta alba L.
 Крех середній — Mergus serrator Linnaeus, 1758
 Сипуха — Tyto alba (Scopoli, 1769)
 Сич хатній — Athene noctua (Scopoli, 1769)
 Синьошийка — Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
 Вівсянка садова — Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
 Просянка — Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)

5(Rs) — Види, що відновлюються 
 Гуска сіра — Anser anser L.
 Крех великий — Mergus merganser L.
 Деркач — Crex crex L.
 Журавель сірий — Grus grus L.
 Сорокопуд сірий — Lanius excubitor L.

Плазуни

1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 
 Болотна черепаха європейська — Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
 Мідянка — Coronella austriaca Laurenti, 1768

Земноводні

3(R) — Рідкісний вид 
 Райка звичайна — Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

4(I) — Проміжні види 
 Тритон гребінчастий — Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
 Ропуха зелена — Bufo viridis  (Laurenti, 1768)

5(Rs) — Вид, що відновлюється 
 Кумка червоночерева — Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
 Ропуха очеретяна — Bufo calamita (Laurenti, 1768)

Риби

0 (Ex) — Вимерлі види 
 Осетер європейський — Acipenser sturio Linnaeus, 1758
 Синець звичайний — Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)

1(E) — Вид, що перебуває під загрозою зникнення 
 Мінога морська — Petromyzon marinus Linnaeus, 1758

3(R) — Рідкісні види 
 Підуст звичайний — Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

4(I) — Проміжні види 
 Сиг європейський — Coregonus lavaretus holsatus Thienemann, 1916
 В'юн звичайний — Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
 Мересниця озерна — Phoxinus percnurus (Pallas)

5(Rs) — Вид, що відновлюється 
 Лосось атлантичний — Salmo salar Linnaeus, 1758

Молюски

1(E) — Вид, що перебуває під загрозою зникнення 
 Arion ater L.

3(R) — Рідкісні види 
 Vertigo angustior Jeff.
 Vertigo geyeri Lindh.
 Vertigo moulinsiana Dupuy
 Unio crassus Rtz.

Павуки

3(R) — Рідкісні види 
 Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)
 Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)

Комахи

0 (Ex) — Вимерлі види 
 Calosoma sycophanta L.
 Cerambyx cerdo L.
 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Setina roscida D. & S.
 Arctia festiva Hfn.
 Arctia villica L.
 Xylocopa valga Gerstaecker, 1872

1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 

 Lycaena hele D. & S.
 Maculinea alcon D. & S.
 Hipparchia statilinus  Hfn. Andrena rugulosa Stoeckhert.

2(V) — Уразливі види 

 Coenagrion johanssoni Wallengren Aeshna crenata Hagen
 Gomphus flavipes Charp. Carabus intricatus L.
 Osmoderma eremita Scop. Liocola marmorata F.
 Cucujus cinnaberinus Scop. Cucujus haematodes Erich.
 Ergates faber L. Zygaena loti D. & S.
 Maculinea arion L. Boloria frigga Thnbg.
 Brenthis hecate D. & S. Anthophora plagiata Ill.

3(R) — Рідкісні види 

 Nehalennia speciosa Charp. Aeshna viridis Eversm.
 Cordulegaster boltonii Don. Leucorrhinia albifrons Burm.
 Leucorrhinia caudalis Charp. Sphingonotus caerulans L.
 Podisma pedestris L. Cicadetta montana Scop.
 Cicindela maritima Dej. Calosoma inquisitor L.
 Carabus coriaceus L. Carabus nitens L.
 Agonum ericeti Panz. Dendroxena quadripunctata L.
 Ceruchus chrysomelinus Hoch. Polyphylla fullo L.
 Gnorimus variabilis L. Anostirus purpureus Poda
 Peltis grossa L. Boros schneideri Panz.
 Prionus coriarius L. Zygaena angelicae Och.
 Zygaena ephialtes L. Synanthedon conopiformis Esp.
 Synanthedon mesiaeformis H.–S. Synanthedon vespiformis L.
 Erynnis tages L. Pyrgus serratulae Ramb.
 Carterocephalus palaemon Pall. Parnassius mnemosyne L.
 Lycaena dispar Hw. Glaucopsyche alexis Poda
 Maculinea teleius Bergstr. Polyommatus dorylas D. & S.
 Brenthis daphne D. & S. Euphydryas aurinia Rtt.
 Euphydryas maturna L. Melitaea aurelia Nick.
 Melitaea diamina Lang. Coenonympha tullia Müll.
 Oeneis jutta Hbn. Macaria carbonaria Cl.
 Aspitates gilvaria D. & S. Epirrhoe tartuensis Moels
 Baptria tibiale Esp. Eupithecia thalictrata Püng.
 Cucullia balsamitae Bsd. Dicycla oo L.
 Mesoligia literosa Hw. Agrotis ripae Hb.
 Hyphoraia aulica L. Bembix rostrata L.
 Scolia hirta Schrank Podalonia luffii Saund.
 Colletes caspicus Morawitz Andrena nasuta Giraud
 Andrena curvungula Thomson Andrena suerinensis Friese
 Dasypoda argentata Panz. Lasioglossum prasinum Smith
 Tetralonia malvae Rossi Bombus pomorum Panz.
 Bombus confusus Schenck 4(I) — Проміжні види 

 Eurylophella karelica Tiens.
 Capnopsis schilleri Rostock Neoephemera maxima Joly
 Ischnura pumilio Charp. Anax parthenope Selys
 Ophiogomphus cecilia Fourc. Leucorrhinia pectoralis Charp.
 Sympetrum pedemontanum Allioni Labidura riparia Pall.
 Dytiscus latissimus L. Graphoderus bilineatus De Geer
 Melanophila acuminata De Geer Ovalisia rutilans F.
 Stenagostus rufus De Geer Xestobium rufovillosum De Geer
 Ostoma ferruginea L. Uloma culinaris L.
 Necydalis major L. Cassida margaritacea Schall
 Philopotamus montanus Don. Semblis phalaenoides L.
 Proserpinus proserpina Pall. Papilio machaon L.
 Aricia eumedon Esp. Polyommatus coridon Poda
 Lopinga achine Scop. Coenonympha hero L.
 Chariaspilates formosaria Eversm. Phibalapteryx virgata Hfn.
 Thaumethopoea pinivora Tr. Diachrysia zosimi Hb.
 Ipimorpha contusa Frr. Tyria jacobaeae L.

Ракоподібні

0 (Ex) — Вимерлі види 
 Monoporeia affinis (Lindström)

2(V) — Уразливі види 
 Triops cancriformis (Bosc)
 Mysis relicta Lovén

4(I) — Проміжні види 
 Pallasiola quadrispinosa (G. O. Sars) П'явки 

 2(V) — Уразливі види 
 П'явка медична (Hirudo medicinalis L.)

 Квіткові рослини 

 0 (Ex) — Вимерлі види 
 Polycnemum arvense L. Trapa natans L. (Water caltrop)
 Rubus arcticus L.
 Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb. Veratrum lobelianum Bernh.
 Pedicularis kauffmannii Pinzger
 Groenlandia densa (L.) Fourr.
 Hypericum humifusum L. (Trailing St.John's-wort)
 Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
 Gladiolus palustris Gaudin (Marsh Gladiolus)
 Aphanes arvensis L. (Parsley Piert)
 Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

 1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 

 Isopyrum thalictroides L.
 Dianthus armeria L. Dianthus superbus L.
 Betula nana L. Erica tetralix L.
 Glaux maritima L. Viola persicifolia Schreb.
 Salix repens L. Aldrovanda vesiculosa L.
 Drosera intermedia Hayne Myriophyllum alterniflorum DC.
 Hydrocotyle vulgaris L. Eryngium maritimum L.
 Hedera helix L. Succisella inflexa (Kluk) Beck
 Galium triflorum Michx. Gentiana pneumonanthe L.
 Gentianella uliginosa (Willd.) Börner Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour
 Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze Pedicularis sceptrum–carolinum L.
 Pedicularis sylvatica L. Gratiola officinalis L.
 Teucrium scordium L. 'Melittis melissophyllum L.
 Dracocephalum ruyschiana L. Lobelia dortmanna L.
 Aster tripolium L. Gnaphalium luteoalbum L.
 Pulicaria vulgaris Gaertn. Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt
 Najas minor All. Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.
 Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Epipogium aphyllum Sw.
 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Cephalanthera rubra (L.) Rich.
 Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
 Neotinea ustulata L. Herminium monorchis (L.) R. Br.
 Ophrys insectifera L. Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
 Neottianthe cuculata (L.) Schltr. Juncus gerardii Loisel.
 Juncus stygius L. Carex davalliana Sm.
 Carex magellanica Lam. Schoenus ferrugineus L.
 Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. Hordelymus europaeus (L.) Harz

2(V) — Уразливі види 

 Pulsatilla patens (L.) Mill. Ranunculus reptans L.
 Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte Dianthus arenarius L.
 Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. Agrostemma githago L.
 Arenaria saxatilis L. Salsola kali L.
 Betula humilis Schrank Centunculus minimus L.
 Primula farinosa L. Salix lapponum L.
 Alyssum gmelinii Jord. Saxifraga hirculus L.
 Prunus spinosa L. Ornithopus perpusillus L.
 Thesium ebracteatum Hayne Thesium linophyllon L.
 Seseli annuum L. Gentiana cruciata L.
 Gentianella amarella (L.) Börner Polemonium caeruleum L.
 Linaria loeselii Schweigg. Orobanche elatior Sutton
 Pinguicula vulgaris L. Prunella grandiflora (L.) Scholler
 Scutellaria hastifolia L. Ajuga pyramidalis L.
 Campanula bononiensis L. Cirsium heterophyllum (L.) Hill
 Arnica montana L. Centaurea phrygia L.
 Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk. Taraxacum suecicum G. E. Haglund
 Hydrilla verticillata (L. f.) Royle Triglochin maritimum L.
 Najas marina L. Gladiolus imbricatus L.
 Iris sibirica L. Allium vineale L.
 Listera cordata (L.) R. Br. Malaxis monophyllos (L.) Sw.
 Dactylorhiza maculata (L.) Soó Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
 Orchis morio L. Orchis militaris L.
 Orchis mascula (L.) L. Corallorhiza trifida Ch.
 Cypripedium calceolus L. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
 Coeloglossum viride (L.) Hartm. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 Liparis loeselii (L.) Rich. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
 Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm. Cladium mariscus (L.) Pohl
 Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth
 Carex tomentosa L. Bromopsis benekenii (Lange) Holub
 Sesleria caerulea (L.) Ard. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 Trisetum sibiricum Rupr. 3(R) — Рідкісні види 

 Nuphar pumila (Timm) DC.
 Ceratophyllum submersum L. Corydalis intermedia (L.) Mérat
 Cerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers. Dianthus borbasii Vandas
 Quercus petraea L. ex Liebl. Myrica gale L.
 Hypericum montanum L. Hypericum hirsutum L.
 Salix myrtilloides L. 'Cardamine flexuosa With.
 Cardamine bulbifera (L.) Crantz Nasturtium officinale W. T. Aiton
 Agrimonia procera Wallr. Trifolium rubens L.
 Trifolium lupinaster L. Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
 Lathyrus pisiformis L. Vicia dumetorum L.
 Vicia lathyroides L. Vicia pisiformis L.
 Radiola linoides Roth Geranium lucidum L.
 Astrantia major L. Laserpitium prutenicum L.
 Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Chaerophyllum hirsutum L.
 Conioselinum tataricum Hoffm. Scabiosa columbaria L.
 Cruciata glabra (L.) Ehrend. Galium rubioides L.
 Sherardia arvensis L. Swertia perennis L.
 Lithospermum officinale L. Pulmonaria angustifolia L.
 Veronica polita Fr. Veronica hederifolia L.
 Orobanche reticulata Wallr. Stachys recta L.
 Salvia pratensis L. Callitriche hermaphroditica L.
 Campanula cervicaria L. Senecio congestus (R. Br.) DC.
 Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip. Tragopogon gorskianus Rchb. f.
 Alisma lanceolatum With. Alisma gramineum Lej.
 Potamogeton ×meinshauzenii Juz. Zannichellia palustris L.
 Gagea pratensis (Pers.) Dumort. Allium angulosum L.
 Allium scorodoprasum L. Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
 Juncus capitatus Weigel Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
 Isolepis setacea (L.) R. Br. Carex heleonastes Ehrh.
 Carex buxbaumii Wahlenb. Carex distans L.
 Carex pseudobrizoides Clavaud Carex rhizina Blytt ex Lindblom
 Festuca altissima All. Koeleria delavignei Czern. ex Domin
 Scolochloa festucacea (Willd.) Link Helictotrichon pratense (L.) Besser
 Aira praecox L. 4(I) — Проміжні види 

 Nymphaea alba L.
 Montia fontana L. Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.
 Silene lithuanica Zapał. Elatine hydropiper L.
 Androsace filiformis Retz. Mentha longifolia (L.) Huds.
 Viola elatior Fr. Viola uliginosa Besser
 Potamogeton acutifolius Link Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
 Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Carex muricata L.
 Carex ligerica J. Gay Beckmannia eruciformis (L.) Host
 Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn.
 Alopecurus arundinaceus Poir. Dactylis polygama Horv.

5(Rs) — Види, що відновлюються 
 Laserpitium latifolium L.
 Lunaria rediviva L.)
 Allium ursinum L.)
 Poa remota Forselles
 Peplis portula L.
 Arctium nemorosum Lej.
 Cyperus fuscus L.
 Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Голонасінні

0 (Ex) — Вимерлі види 
 Taxus baccata L.

Папоротеподібні

1(E) — Види, що знаходяться під загрозою зникнення 
 Asplenium trichomanes L.
 Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.
 B. simplex E. Hitch.
 B. virginianum (L.) Sw.
 Polystichum aculeatum (L.) Roth.

3(R) — Рідкісний вид 
 Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

4(I) — Проміжні види 
 Asplenium ruta-muraria L.
 Asplenium viride Huds. Хвощеподібні 

 3(R) — Рідкісні види 
 Equisetum telmateia Ehrh. Плауноподібні 

 1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 
 Isoetes lacustris L. 2(V) — Уразливі види 
 Lycopodiella inundata (L.) Holub 5(Rs) — Види, що відновлюються 
 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius Мохи 

 0 (Ex) — Вимерлий вид 
 Bartramia ithyphylla Brid.

 1(E) — Види, що перебувають під загрозою зникнення 

 Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll. Frib.
 Frullania tamarisci (L.) Dumort. Pallavicinia lyelii (Hook.) Carruth.
 Buxbaumia viridis (Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl. Fissidens arnoldii Ruthe
 Dicranum drummondii Müll. Hal. Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
 Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr
 Bryum schleicheri Schwaegr. Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
 Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor Fontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.
 Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. Pterigynandrum filiforme Hedw.
 Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. Drepanocladus lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.
 Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

2(V) — Уразливі види 

 Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske
 Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R. M. Schust. Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 Porella platyphylla (L.) Pfeif. Lejeunea cavifolia Lindb.
 Sphagnum molle Sull. Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.
 Sphagnum wulfianum Girg. Sphagnum subnitens Russow et Warnst.
 Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske Meesia triquetra (Richter) Ångstr.
 Fontinalis hypnoides Hartm. Neckera pennata Hedw.
 Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et Schimp. Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.
 Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.
 Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 3(R) — Рідкісні види 
 Bazzania trilobata (L.) Gray
 Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske
 Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske Moerckia hibernica (Hook) Gott.
 Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.
 Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. Fissidens dubius P. Beauv.
 Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. Dicranum spurium Hedw.
 Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr.
 Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
 Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) Müll. Hal. Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
 Tayloria tenuis (With.) Schimp. Bryum funckii Schwaegr.
 Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Zygodon baumgartneri Malta
 Thuidium minutulum (Hedw.) Bruch et Schimp. Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
 Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske
 Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 4(I) — Проміжні види 
 Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
 Campylium protensum (Brid.) Kindb.
 Bryum cyclophyllum (Hedw.) Schimp.
 Bryum knowltonii Barnes
 Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.
 Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
 Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.
 Dicranum leioneuron Kindb.
 Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Kop.
 Sphagnum pulchrum Lindb. ex Braithw.
 Sphagnum papillosum Lindb.
 Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
 Sphagnum subfulvum Sjörs.
 Sphagnum compactum Lam. et DC.
 Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 Meesia longiseta Hedw.
 Meesia uliginosa Hedw.
 Neckera crispa Hedw.
 Plagiothecium ruthei Limpr.
 Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
 Pottia davalliana (Sm.) C. Jens.
 Hygrohypnum mole (Hedw.)) Loeske
 Fissidens exilis Hedw.
 Orthotrichum striatum Hedw.
 Philonotis cespitosa Jur.
 Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.
 Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.

 Водорості 

 1(E) — Види, що знаходяться під загрозою зникнення 
 Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh
 Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh. Tolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

2(V) — Уразливий вид 
 Nitella mucronata (A. Braun) Miq. 3(R) — Рідкісні види 
 Chara canescens Desv. et Loisel.
 Chara baltica (Fr.) Wahlst. Tolypella nidifica (O. Müll.) Leonh.
 Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall. 4(I) — Проміжні види 
 Fucus vesiculosus L.
 Chara baueri A. Braun Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh
 Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun Гриби 

 0 (Ex) — Вимерлі види 
 Microstoma protracta (Fr.) Kanouse
 Coprinus dunarum Stoll.
 Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp.

 1(E) — Види, що знаходяться на межі зникнення 

 Boletus impolitus Fr.
 Boletus pulverulentus Opat. Boletus radicans Pers.
 Choiromyces meandriformis Vittad Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.
 Gomphus clavatus (Pers.) Gray Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar
 Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. Hygrophorus penarius Fr.
 Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill
 Lepiota cortinarius J. E. Lange Lepiota hystrix F.H.Møller et J. E. Lange
 Lepiota fuscovinacea F.H.Møller et J. E. Lange Lepiota lilacea Bres.
 Lepiota subalba Kühner ex P. D. Orton Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff
 Melanoleuca turrita (Fr.) Singer Mutinus caninus (Huds.) Fr.
 Peziza ammophila Durrieu et Mont. Phallus hadriani Vent.
 Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst. Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert
 Pseudoomphalina compressipes (Peck) Singer Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
 Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud. Tricholoma sciodes (Pers.) Martin

2(V) — Уразливі види 

 Asterophora lycoperdoides (Bull.) Gray Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer
 Boletus aereus Bull. Boletus fechtneri Velen.
 Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.
 Dichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz Entoloma incanum (Fr.) Hesler
 Entoloma madidum (Fr.) Gillet Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer
 Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
 Lactarius acerrimus Britzelm. Lactarius lignyotus Fr.
 Leccinum carpini (R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid Melanophyllum eyrei (Massee) Singer
 Otidea onotica (Pers.) Fuckel Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin
 Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. Psathyrella caput–medusae (Fr.) Konrad et Maubl.
 Ramaria aurea (Schaeff.) Ouél. Tricholoma apium Jul. Schäff.
 Tricholoma batschii Gulden Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.

3(R) — Рідкісні види 

 Abortiporus biennis (Bull.) Singer Boletus erythropus Pers.
 Calocybe ionides (Bull.) Donk Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
 Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.
 Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Grifola frondosa (Dicks.) Gray
 Hapalopilus croceus (Pers.) Donk Hericium coralloides (Scop.) Pers.
 Hygrophorus russula (Fr.) Kauffman Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill
 Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. Morchella semilibera DC.
 Perenniporia medulla–panis (Jacq.) Donk Phlebia centrifuga P. Karst
 Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Russula aurata (With.) Fr.
 Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.
 Trametes gibbosa (Pers.) Fr. Trametes suaveolens (L.) Fr.
 Urnula craterium (Schwein.) Fr. Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.
 Verpa conica (O. F. Müll.) Sw. Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
 Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin 4(I) — Проміжні види 
 Agaricus augustus Fr.
 Agaricus langei (F.H.Møller et Jul. Schäff.) Maire Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar
 Geastrum quadrifidum DC. Geastrum triplex Jungh.
 Gymnopilus spectabilis sensu A. H. Smith Hydnotrya tulasnei Berk. et Broome
 Hydnum rufescens Pers. Hygrophorus atramentosus Secr. ex H. Haas et Haller
 Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. Lactarius repraesentaneus Britzelm.
 Lactarius resimus (Fr.) Fr. Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.
 Lactarius volemus (Fr.) Fr. Lentaria byssiseda Corner
 Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner et Maire
 Lepiota alba (Bres.) Sacc. Lepiota kuehneri Huijsman
 Lepista luscina (Fr.) Singer Lepista personata (Fr.) Cooke
 Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
 Panus suavissimus (Fr.) Singer Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
 Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm. Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner
 Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. Russula grata Britzelm.
 Tricholoma inocyboides Corner Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Лишайники

0 (Ex) — Вимерлі види 
 Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale
 Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. Cladonia turgida Hoffm.
 Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique Nephroma resupinatum (L.) Ach.
 Peltigera aphthosa (L.) Willd. Peltigera venosa (L.) Hoffm.
 Peltigera degenii Gyeln. Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
 Solorina spongiosa (Ach.) Anzi Usnea glabrata (Ach.) Vain.

1(E) — Види, що знаходяться під загрозою зникнення 
 Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal. Calicium adspersum Pers.
 Calicium quercinum Pers. Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. Collema flaccidum (Ach.) Ach.
 Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis. Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
 Evernia divaricata (L.) Ach. Evernia mesomorpha Nyl.
 Gyalecta flotowii Körb. Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks
 Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold Lopadium disciforme (Flot.) Kullhem
 Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 Nephroma parile (Ach.) Ach. Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.
 Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall. Sclerophora peronella (Ach.) Tibell
 Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
 Usnea scabrata Nyl. Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

2(V) — Уразливі види 
 Arthonia didyma Körb. Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
 Arthonia vinosa Leight. Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
 Flavoparmelia caperata (L.) Hale Lasallia pustulata (L.) Mérat
 Lecanora albella (Pers.) Ach. Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
 Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
 Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg
 Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb. Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
 Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 3(R) — Рідкісні види 
 Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.
 Cladonia foliacea (Huds.) Willd. Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
 Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
 Ramalina baltica Lettau''

Примітки

Посилання 
 raudonojiknyga.lt / Lietuvos Raudonoji Knyga / The Red List of Lithuania 
 am.lt / Leidinys «Lietuvos raudonoji knyga», 2007  | 2010-02-22
 lrs.lt / Sąrašo taisymai (2007)
 lrs.lt / Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašas (2007)
 lrytas.lt / lrytas.lt: Naujoji Lietuvos raudonoji knyga vis storėja (2007) 

Списки:Литва
Біота Литви